Olivares ist der Name folgender Orte:

 Olivares (Sevilla)

Olivares ist der Familienname folgender Personen:

 Gaspar de Guzmán, Conde de Olivares (1587–1645), spanischer Staatsmann während des Dreißigjährigen Kriegs
 Adalberto Tejeda Olivares (1883–1960), mexikanischer Botschafter
 Augusto Olivares (1930–1973), chilenischer Journalist
 Davide Olivares (* 1971), italienischer Fußballspieler
 Felipe Olivares (1915–?), mexikanischer Fußballspieler
 Fito Olivares (1947–2023), mexikanischer Musiker
 Jonathan Olivares (* 1981), US-amerikanischer Industriedesigner
 José Olivares Larrondo (1892–1960), baskischer Schriftsteller und Journalist
 Juan Olivares (* 1941), chilenischer Fußballtorwart
 Juan Manuel Olivares (~1760–1797), venezolanischer Komponist
 Luigi Maria Olivares (1873–1943), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Lya Isabel Fernandez Olivares (* 2007), mexikanische Tennisspielerin
 Manuel Olivares (1909–1976), spanischer Fußballspieler
 Marcel Olivares (* 1970), Tennisspieler aus der Dominikanischen Republik
 Percy Olivares (* 1968), peruanischer Fußballspieler
 Rubén Olivares (* 1947), mexikanischer Boxer
 Teo Olivares (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler
 Teodor Llorente i Olivares (1836–1911), valencianischer Schriftsteller katalanischer und spanischer Sprache